Craig Adams – hockeista su ghiaccio canadese
 Craig Adams – musicista britannico